Андерс Свенссон: 
 Свенссон, Андерс (род. 1975) — шведский спортсмен, победитель чемпионата мира, кубка мира по хоккею с мячом, вратарь. 
 Свенссон, Андерс (род. 1976) — шведский футболист, полузащитник, рекордсмен национальной сборной по сыгранным матчам.
 Свенссон, Андерс (род. 1977) — шведский гребец-байдарочник.